Тремби́та:

 Трембита — украинский, польский, словенский, венгерский, хорватский, далматинский, румынский духовой мундштучный пастушеский музыкальный инструмент. Большая деревянная труба (до 4 м) без вентилей и клапанов.
 Трембита — оперетта Юрия Милютина.
 Трембита — художественный фильм (1968). Режиссёр Олег Николаевский.
 Трембита — предприятие во Львове (Украина).
 Трембита — заслуженная капелла Украины.
 Трембита — соревнование по автомобильному ралли, проводимое в Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области.